Dakota se poate referi la:

În etnologie și lingvistică 

 Dakota (popor) sau Santee Sioux, un trib amerindian, care se numesc pe ei înșiși Dakota;
 Sioux, tribul-mamă sau meta-tribul, incluzând și tribul Santee;
 Dakota (limbă), limba Dakota a tribului Santee Sioux, considerată astăzi un dialect al limbii Sioux.

În geografie 

 Dakota Territory, un teritoriu SUA organizat, care a existat între anii 1861 și 1889, din care s-au constituit ulterior părți însemnate din statele de azi Montana și Wyoming în 1868, respectiv ulterior cele două state Dakota (în original The Dakotas), în 1889;
 Dakota de Nord, unul din cele 50 de state al Statelor Unite ale Americii aparținând zonei cunoscută ca Vestul mijlociu (conform, Midwest);
 Dakota de Sud, unul din cele 50 de state al Statelor Unite ale Americii aparținând zonei cunoscută ca Vestul mijlociu (conform, Midwest);
 The Dakotas, termen colectiv desemnând ambele state ale SUA care au în componența lor cuvântul Dakota, atât Dakota de Nord cât și Dakota de Sud ;
 Dakota, Illinois, localiatate în Comitatul Stephenson , Illinois, Statele Unite;
 Dakota, Minnesota, localitate în Comitatul Winona, Minnesota, SUA;
 Dakota, Wisconsin, localitate în Comitatul Waushara, Wisconsin, Statele Unite ale Americii;
 Dakota MRT Station, o linie rapidă de metrou, numită Mass Rapid Transit station, din Circle MRT Line din Singapore.

În cultură 

 Dakota (cântec), cântec al formației Stereophonics, locul 1 în topul din Marea Britanie în 2005;
 Dakota (film 1945), film realizat în 1945, avându-l ca interpret pe John Wayne;
 Dakota (film 1988), film realizat în 1988, avându-l ca protagonist pe Lou Diamond; Phillips;
 Dakota Jazz Club, club de jazz, situat în downtown Minneapolis, Minnesota pe strada Nicollet Mall;
 City of Dakota, oraș ficțional din Milestone Comics, vedeți Milestone Media;
 Dakota Fanning, actriță care a debutat la o vârstă foarte tânără, comparabilă cu cea la care actrița-copil Shirley Temple a debutat;
 Dakota North, personaj din seria Marvel Comics.

Tehnologie și business 

 Douglas Dakota, cunoscut și sub indicativul C-47 Skytrain, un avion de transport militar care este varianta modernizată și îmbunătățită a unui alt avion al aceleiași firme, un Douglas DC-3;
 Piper Dakota, varianta PA-28-236 a avionul ușor Piper Cherokee;
 Dodge Dakota, un autovehicul de tip camionetă ușoară (în original, pick-up truck), fabicat de DaimlerChrysler sub numele comercial de Dodge, una din liniile de vehicule ale concernului;
 The Dakota, o clădire de apartamente binecunoscută din New York City;
 DAKOTA, un anumit bagaj minim de software, denumit toolkit, alcătuit din coduri de analiză interfață cu metode iterative de analiză a sistemelor;
 Ritz Dakota Digital, un anumit tip de aparat de fotografiat digital de tipul point-and-shoot;

Vezi și 

 Lakota
 Dakota City
 Dakota County
 North Dakota (dezambiguizare)
 South Dakota (dezambiguizare)